Чемпіонат Андорри 2015–2016 — 21-й сезон чемпіонату Андорри з футболу. Переможцем вдесяте став Санта-Колома.

Підсумкова таблиця (перший етап) 

  

Позначення:

Результати

Чемпіонський раунд 

Примітки: 
1. Клуб Уніо Еспортива візьме участь у Лізі Європи УЄФА 2016—2017 як переможець Кубок Андорри з футболу 2016

Позначення:

Результати

Кваліфікаційний раунд 

Позначення:

Результати

Лідери чемпіонату

Плей-оф 

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|15 травня 2016

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|22 травня 2016

|}
 За рішенням федерації (від 20 травня 2016) «Енкамп» залишився в лізі на наступний сезон.

Найкращі бомбардири

Примітки

Посилання 
 Сторінка асоціації на сайті УЄФА 
 Чемпіонат Андорри на soccerway 

2015—2016
Андорра
Андорра